Селиханович — фамилия. Известные носители:

 Селиханович, Александр Брониславович (1880—1968) — русский советский педагог, философ, историк педагогики, профессор.

 Селиханович, Валерия Георгиевна (1917—2001) — советский и российский геодезист, Заслуженный работник геодезии и картографии РСФСР.